Sericoderus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Sericoderus ingår i familjen punktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Punktbaggar
Sericoderus